|-
| 24001 - ||  || 10 septembrie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 24002 - ||  || 11 septembrie 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 24003 - ||  || 12 septembrie 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 24004 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 24005 Eddieozawa ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 24006 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 24007 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 24008 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 24009 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 24010 Stovall ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 24011 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 24012 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 24013 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 24014 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 24015 Pascalepinner ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 24016 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 24017 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 24018 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 24019 Jeremygasper ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 24020 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 24021 Yocum ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 24022 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 24023 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 24024 Lynnejohnson ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 24025 Kimwallin ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 24026 Pusateri ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 24027 Downs ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 24028 Veronicaduys ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 24029 - ||  || 10 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 24030 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 24031 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 24032 Aimeemcarthy ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 24033 - ||  || 8 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 24034 - ||  || 22 septembrie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 24035 - ||  || 22 septembrie 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 24036 - ||  || 29 septembrie 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 24037 - ||  || 29 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 24038 - ||  || 29 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 24039 - ||  || 29 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 24040 - ||  || 29 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 24041 - ||  || 30 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 24042 - ||  || 30 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 24043 - ||  || 30 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 24044 Caballo ||  || 30 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 24045 Unruh ||  || 30 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 24046 Malovany ||  || 2 octombrie 1999 ||  || 
|-
| 24047 - ||  || 6 octombrie 1999 ||  || 
|-
| 24048 Pedroduque ||  || 10 octombrie 1999 ||  || 
|-
| 24049 - ||  || 15 octombrie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 24050 - ||  || 3 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 24051 Hadinger ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 24052 Nguyen ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 24053 - ||  || 12 octombrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 24054 - ||  || 1 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 24055 - ||  || 9 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 24056 - ||  || 10 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 24057 - ||  || 10 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 24058 - ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 24059 Halverson ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 24060 Schimenti ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 24061 - ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 24062 Hardister ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 24063 Nanwoodward ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 24064 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 24065 Barbfriedman ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 24066 Eriksorensen ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 24067 - ||  || 7 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 24068 Simonsen ||  || 8 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 24069 Barbarapener ||  || 10 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 24070 Toniwest ||  || 10 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 24071 - ||  || 10 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 24072 - ||  || 12 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 24073 - ||  || 12 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 24074 Thomasjohnson ||  || 12 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 24075 - ||  || 14 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 24076 - ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 24077 - ||  || 3 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 24078 - ||  || 4 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 24079 - ||  || 8 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 24080 - ||  || 8 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 24081 - ||  || 8 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 24082 - ||  || 8 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 24083 - ||  || 9 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 24084 Teresaswiger ||  || 10 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 24085 - ||  || 10 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 24086 - || 1999 UT || 16 octombrie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 24087 Ciambetti ||  || 27 octombrie 1999 ||  || 
|-
| 24088 - ||  || 29 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 24089 - ||  || 29 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 24090 - ||  || 29 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 24091 - ||  || 29 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 24092 - ||  || 29 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 24093 - ||  || 29 octombrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 24094 - ||  || 31 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 24095 - || 1999 VN || 2 noiembrie 1999 ||  || 
|-
| 24096 - ||  || 5 noiembrie 1999 ||  || 
|-
| 24097 - ||  || 5 noiembrie 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 24098 - ||  || 7 noiembrie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 24099 - ||  || 8 noiembrie 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 24100 - ||  || 8 noiembrie 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-